MC# (читается как «эм си шарп», mcsharp), Multiprocessor C# — язык программирования.

MC# — высокоуровневый объектно-ориентированный язык параллельного программирования для платформы .NET, поддерживающий создание программ, работающих в распределённой и многопоточной среде с асинхронными вызовами. Одним из способов описания семантики этого языка является Join-Calculus.

Ссылки 
Домашняя страница языка программирования MC#

Домашняя страница языка программирования MC# — www.MCSharp.net

Пример всемирноизвестной программы про «99 бутылок», написанной на языке MC#

См. также 
 С#
 Cω

Языки программирования по алфавиту